Salacia (mythologie), de echtgenote van Neptunus in de Romeinse mythologie
 Salacia (stad), stad uit de Romeinse tijd, gelegen ter plaatse van het hedendaagse Portugese Alcácer do Sal
 Salacia (Transneptunisch object), Transneptunisch object in de Kuipergordel (ook bekend als 120347 Salacia)
 Salacia (plant), een geslacht van planten uit de familie der Celastraceae
 Salacia (dier), een geslacht van hydroïdpoliepen uit de familie der Sertulariidae.